Krauze – polskie nazwisko.

Osoby o nazwisku Krauze:
 Aleksander Krauze – polski koszykarz
 Andrzej Krauze – polski grafik
 Antoni Krauze – polski reżyser (zm. 2018)
 Ewa Krauze – polska kostiumograf 
 Ignacy Krauze – polski duchowny (zm. 1984)
 Jan Krauze – polski profesor, rektor AGH (zm. 1969)
 Jan Krauze – poseł na Sejm Ustawodawczy w Kromieryżu (1848)
 Janusz Krauze – polski artysta, rzezbiarz, malarz (zm.,2016)
 Krzysztof Krauze – polski reżyser i scenarzysta filmowy (zm. 2014)
 Ryszard Krauze – polski przedsiębiorca
 Zygmunt Krauze – polski kompozytor
 Wojciech Krauze – polski piłkarz

Zobacz też 
 Joanna Kos-Krauze – polska reżyserka, żona Krzysztofa